Яришівська сільська рада — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Яришівська сільська рада — Вінницька область, Тиврівський район